Tawil ist der Familienname folgender Personen:

 Adel Tawil (* 1978), deutscher Musiker
 Jasmin Tawil (* 1982), deutsche Songwriterin und Schauspielerin
 Joseph Elias Tawil (1913–1999), syrischer  Geistlicher, melkitischer Erzbischof von Newton
 Macaire IV. Tawil († 1815), melkitischer Patriarch von Antiochia
 Suha at-Tawil (* 1963), Witwe von Jassir Arafat

Siehe auch:
 Bir Tawil, Gebiet zwischen den Grenzen von Ägypten und Sudan
 Tavil, eine Fasstrommel